Курган може бити:

изворно значење:
 Курган

или: 
 Курган (Русија), град у Русији
 Курган (Француска), насеље и општина у Француској

Види још 
 Мамајев Курган, брдо изнад Волгограда, Русија